Hans Gudewerdt er navnet på flere personer:

 Hans Gudewerdt den ældre (før 1560-ca. 1640) – dansk billedskærer, far til
 Hans Gudewerdt den yngre (1593/1603-1671) – dansk billedskærer, far til
 Hans Gudewerdt den yngste (ca. 1640-efter 1709) – dansk billedskærer